ADOC steht als Abkürzung für:
 Alabama Department of Corrections, die Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaats Alabama,
 Alaska Department of Corrections, die Strafvollzugsbehörde des US-Bundesstaats Alaska.

	
Abkürzung